Polychronidis ist der Familienname folgender Personen:

 Chvitsas Polychronidis (* 1971), griechischer Ringer 
 Grigorios Polychronidis (* 1981), griechischer Boccia-Spieler 
 Nico Polychronidis (* 1989), deutsch-griechischer Skispringer